Gefangenenchor steht für:

 Gefangenenchor (Fidelio), Chorwerk aus dem ersten Akt der Oper Fidelio von Ludwig van Beethoven
 Gefangenenchor (Nabucco), Chorwerk aus dem dritten Akt der Oper Nabucco von Giuseppe Verdi

Siehe auch: